De um modo geral, qualquer ritual Wiccano mantido em qualquer outra altura que não num Sabat é um Esbat (ou Esbbat na terminologia anglofónica). Os rituais de lua cheia são Esbat's, mas não são os únicos momentos em que rituais são denominados dessa forma . Algumas Tradições também mantêm círculos nas luas novas, sendo também Esbat's.

Há muitas razões para a observância de Esbat's. 

Pode ter uma necessidade mágica urgente (como a doença de um amigo) que exija que um círculo tome lugar e o poder seja aumentado no seu interior.

E, tal como muitos wiccanos, pode simplesmente desejar reviver a atmosfera serena e inexplicável do círculo, o que também está certo.

Muitos Esbats não são planejados com antecedência. Mesmo assim, todos seguem virtualmente o mesmo formato ritual básico, com uma excepção: as observações rituais não são mantidas e a magia pode ou não ser feita. Tirando isto, é em tudo idêntico.

Como sabe, a maior parte dos rituais de lua cheia observados hoje em dia na Wicca são mantidos, como é natural, na lua cheia. Se isto não for possível, dois dias antes ou dois dias depois da fase em si é considerado ser suficientemente perto da mesma.

Em muitos rituais de Esbat é feito uma oferenda para a Deusa, como pães, vinho, água, entre outros.

Nomes para os Esbbats de lua cheia
Lua de: 

 Novembro  - Neve
 Dezembro  - Carvalho
 Janeiro   - Lobo
 Fevereiro - Tempestade
 Março     - Casta
 Abril     - Sementes
 Maio      - Lebre/Flor
 Junho     - Díade (do par)
 Julho     - Feno
 Agosto    - Wyrt
 Setembro  - Malte
 Outubro   - Sangue (ou caçador)
 A segunda lua cheia no mesmo mês é denominada de Lua azulNota que em algumas tradições podem ser conhecidos por outro nome Características de cada fase da Lua 
 Lua Nova: Indica começo de tudo, antecipando o nascimento da 
Deusa. Feitiços que realizamos nessa época estão sempre voltados às 
coisas novas: um novo amor, um novo emprego, uma nova casa, enfim uma 
nova fase da vida.

 Lua Crescente: Simboliza o aspecto virginal da Deusa. 
Feitiços realizados estão ligados ao redimensionamento dos nossos 
antigos projetos. Podemos investir em uma nova conquista de um amor 
antes perdido, reconciliar uma velha amizade, ou seja, fazer crescer 
tudo o que já está em nosso caminho.

 Lua Cheia: Simboliza o aspecto materno da Deusa. É o momento 
decisivo, do julgamento e da realização, as energias da Deusa estão 
totalizadas e é o momento certo para atuar no caminho que projetamos na 
Lua Nova e iniciamos na Lua Crescente está no momento de ser percorrido 
ou abandonado na Lua Cheia.

 Lua Minguante'': Simboliza o aspecto da Anciã da Deusa. É o 
estágio final de um ciclo de vida. Jamais comece projetos novos ou faça 
feitiços de relacionados a começos, se não eles minguarão junto com Lua.

Referências 

Wicca